Betrekking hebbend op het schiereiland Yucatán of de staat Yucatán
 Het Yucateeks Maya, een Mayataal
 Het Yucateeks Spaans, een variant van het Spaans